Виља де лас Росас има више значења:

 Виља де лас Росас (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Виља де лас Росас (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику